USS Annapolis je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Annapolis (PG-10) 
 USS Annapolis (PF-15) 
 USS Annapolis (AGMR-1) 
 USS Annapolis (SSN-760)

Annapolis